Franz Ferdinand ist der Name folgender Personen:
 Franz Ferdinand von Österreich-Este (1863–1914), österreich-ungarischer Thronfolger
* Franz Ferdinand (Regisseur), österreichischer Schauspieler und Regisseur 

Franz Ferdinand bezeichnet:
 Franz Ferdinand (Band), eine schottische Indie-Rockband
 Franz Ferdinand (Album), das Debüt-Album der Band Franz Ferdinand
 das Wildschwein Franz Ferdinand, eine seit 2008 im Kinderprogramm des ORF auftretende Handpuppe.

Siehe auch:
 Ferdinand Frantz (1906–1959), deutscher Opernsänger (Bassbariton, ursprünglich Bass)